Kotvice může být:

 Kotvice (přírodní rezervace) – přírodní rezervace ev. č. 190 poblíž obce Studénka v okrese Nový Jičín
 Kotvice (rod) – rod vodních rostlin z čeledi kyprejovitých, v České republice zastoupený kotvicí plovoucí
 Kotvice (rybník) – rybník jistebnické rybniční soustavy v okrese Nový Jičín